Yalta steht für:
 die englische, französische und krimtatarische Schreibweise von Jalta, Stadt auf der Krim
 Yalta (Automarke), eine sowjetische Automarke
 Yalta (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra
 (1475) Yalta, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Jalta (Begriffsklärung)